Die Scottish Football League Division Two wurde 1974/75 zum 69. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 69. und zugleich letzte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. Ab der Spielzeit 1975/76 wurde die Division Two unter dem Namen Second Division weitergeführt. Durch die Umstrukturierung innerhalb des schottischen Ligasystems  und der Gründung der Premier Division war die Second Division nur noch die dritthöchste Liga in Schottland.

In der Saison 1974/75 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz. Die Meisterschaft gewann der FC Falkirk, der sich zusammen mit den bis zu Platz sechs befindlichen Mannschaften den Aufstieg in die First Division sicherte. Die Teams von Platz sieben bis zwanzig spielten in der folgenden Saison in der Second Division. Letzter  Torschützenkönig wurde mit 27 Treffern Ian Reid von Queen of the South.

Statistik

Abschlusstabelle

Weblink 
 Scottish Division Two 1974/75 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1974/75
1974 75